Coluber fuscus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents de la sous-famille des Colubrinae :
 Coluber fuscus Linnaeus, 1758, synonyme de Chironius fuscus (Linnaeus, 1758)
 Coluber fuscus Hallowell, 1845, synonyme de Mastigodryas boddaerti (Sentzen, 1796)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae